The Cross (band), een rockband opgericht door Queen-drummer Roger Taylor
 The Cross (Prince), een nummer van Prince uit 1987